Галван () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галван, Андре (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля, чемпион мира и чемпион ADCC.
 Галван, Антониу ди Сант-Ана (1739—1822) — святой Римско-Католической церкви, священник, член монашеского ордена францисканцев, первый канонизированный бразилец.
 Галван, Дуарте (1435/1446?—1517) — португальский дипломат, автор Хроники Дона Афонсу Энрикеша
 Галван, Маркус (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля, чемпион Bellator.
 Галван, Тиаго (род. 1989) — бразильский футболист.

Составные фамилии 
 Оливейра Галван, Джефферсон де (род. 1983) — бразильский футболист, вратарь.

Топоним 
 Галван — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Галван — река на линии фактического контроля.

 См. также 
 Мауро Галван (род. 1961) — бразильский футболист, защитник.